Apatija (Ludbreg), plaats in Kroatië

Zie ook 
Opatija, een bekendere Kroatische plaats met bijna dezelfde naam